Річки:
 Ревуха — річка в Україні, ліва притока Ятрані
 Ревуха — річка в Україні, права притока Собу
 Ревуха — річка в Україні, права притока річки Стави

Села:
 Ревуха — Хмельницька область, Ізяславський район
 Ревуха — Хмельницька область, Летичівський район